Фёдор Георгиевич Янковский (20 марта 1897 года, город Царское Село — 7 марта 1958 года, Одесса) — советский военный деятель, Генерал-майор артиллерии (1943 год).

Начальная биография 
Фёдор Георгиевич Янковский родился 20 марта 1897 года в городе Царское Село.

Военная служба

Первая мировая и гражданская войны 
В мае 1916 года был призван в ряды Русской императорской армии и направлен рядовым-телефонистом в 3-ю отдельную батарею 120-мм пушек (3-й Кавказский корпус, Западный фронт), после чего принимал участие в боевых действиях в Галиции. В августе 1917 года Янковский был переведён на ту же должность во 2-ю отдельную батарею (6-й тяжёлый дивизион), дислоцированную в Детском Селе и Курске.

В январе 1918 года вступил в ряды РККА, после чего был назначен на должность заведующего клубом 1-го социалистического батальона, в дислоцированного в Детском Селе, в ноябре — на должность начальника конной разведки 47-го стрелкового полка (6-я стрелковая дивизия, 7-я армия), в апреле 1919 года — на должность начальника разведки и связи заградительного отряда 19-й стрелковой дивизии, а в декабре — на должность командира роты 171-го стрелкового полка (55-я стрелковая дивизия). Принимал участие в боевых действиях на Петроградском и Западном фронтах против войск под командованием генерала Н. Н. Юденича, а также против белополяков в ходе советско-польской войны.

В сентябре 1921 года был назначен на должность командира роты в составе Лоховицкого продовольственного батальона, дислоцированной в Полтавской губернии, а в ноябре — на должность начальника связи 15-го Роменского продовольственного батальона. Принимал участие в боевых действиях против повстанцев на Украине.

Межвоенное время 
В апреле 1922 года был назначен на должность помощника начальника связи артиллерии 24-й Самаро-Симбирской железной дивизии, а в июне был направлен на учёбу в Киевскую артиллерийскую школу.

В 1925 году Вступил в ряды ВКП(б).

После окончания школы в сентябре 1926 года был направлен во 2-й артиллерийский полк (Сибирский военный округ), где служил на должностях командира взвода, командира и политрука батареи, а также принимал участие в боевых действиях на КВЖД. В апреле 1932 года был назначен на должность командира учебной батареи в 1-м артиллерийском полку (Тихоокеанская стрелковая дивизия, ОКДВА), а в сентябре того же года — на должность начальника штаба 138-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона.

В декабре 1932 года был направлен на учёбу на курсы усовершенствования командного состава зенитной артиллерии, дислоцированные в Севастополе, после окончания которых в мае 1933 года вернулся в 138-й отдельный зенитно-артиллерийскии дивизион, где исполнял должности начальника штаба и командира дивизиона.

В 1936 году повторно окончил курсы усовершенствования командного состава зенитной артиллерии и в апреле 1937 года был назначен на должность начальника штаба, затем — на должность командира 189-го зенитно-артиллерийского полка (Ленинградский военный округ), а в апреле 1940 года — на должность командира 6-й бригады ПВО, сформированной в Киевском военном округе для противовоздушной обороны Львова. К 12 мая 1941 года бригада была развернута в 4-ю дивизию ПВО (Киевская зона ПВО), а Янковский был назначен её командиром.

Великая Отечественная война 
С началом войны дивизия под командованием Янковского начала боевые действия по отражению налётов авиации противника по обороняемым объектам и войскам в приграничном районе и в течение пяти дней с 22 по 26 июня дивизия уничтожила 25 самолётов противника. После оккупации Львова 30 июня 4-я дивизия ПВО под командованием Янковского отступала по направлении на Тарнополь и Киев, при этом вступая в боевые действия с наземными войсками противника. После прибытия в район Киева дивизия вела противовоздушную оборону города, а 4 августа была передислоцирована в район Харькова, где принимала участие в ходе отражения налётов авиации противника на город.

В середине сентября дивизия была расформирована, а Янковский был направлен на формирование Ряжско-Тамбовского дивизионного района ПВО, который 24 ноября был включён в состав Войск ПВО и затем выполнял боевые задачи по обороне железнодорожных узлов, мостов, переправ и других объектов от налётов авиации противника в полосе Брянского фронта.

В мае 1942 года был назначен на должность командира Бологоевского дивизионного района ПВО, который осуществлял противовоздушную оборону городов и железнодорожных узлов Калинин, Бологое, Торжок и Старая Русса, принимая участие в боевых действиях в ходе Великолукской и Ржевско-Вяземской операций.

В середине июня 1943 года Янковский был назначен на должность командира Северо-Кавказского корпусного района ПВО, дислоцированного в Краснодаре. Корпусной район оборонял от налетов воздуха пункты и железнодорожные узлы Краснодар, Армавир, Новороссийск, Туапсе, Кропоткин, Тихорецк, Ейск, Геленджик и Кущевская, а также железнодорожные мосты через реки Уруп, Кубань, базы и порты Черноморского флота, фронтовые и армейские базы снабжения и другие объекты. Принимали участие части района и в наступательных операциях на фронте: они обеспечивали ПВО высадки десантов в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, а затем — ПВО войск на Керченском плацдарме и переправ через Керченский пролив на плацдарм.

За умелое командование районами ПВО, за мужество, проявленное при обороне Кавказа, Фёдору Георгиевичу Янковскому было присвоено воинское звание «генерал-майор артиллерии», а также он был награждён орденом Кутузова 2 степени.

25 января 1944 года Северо-Кавказский корпусной район ПВО был преобразован в Одесский с изменением задач и района дислокации. К 30 января управление района было передислоцировано в Кировоград, а к 15 марта — в Кривой Рог, и к 21 апреля Одесский корпусной район ПВО был преобразован в 12-й корпус ПВО в составе Южного фронта ПВО. С 15 мая управление корпуса дислоцировалось в Одессе. С сентября корпус выполнял задачи противовоздушной обороны военных объектов в Румынии, расположенных в Бухаресте и Плоешти, а также прикрывал объекты, железнодорожные узлы, коммуникации, переправы, базы в тылу 2-го Украинского фронта.

В январе 1945 года 12-й корпус ПВО был включён в состав Юго-Западного фронта ПВО.

Послевоенная карьера 
После окончания войны Янковский находился на прежней должности.

С преобразование к ноябрю 1945 года 12-го корпуса ПВО в дивизию ПВО был назначен на должность командира.

Генерал-майор артиллерии Фёдор Георгиевич Янковский в ноябре 1946 года вышел в запас. Умер 7 марта 1958 года в Одессе.

Награды 
 Орден Ленина;
 Два ордена Красного Знамени;
 Орден Кутузова 2 степени;
 Орден Красной Звезды;
 Медали.

Память

Примечания

Литература 
 
 
 Голотюк В. Л., Цапаев Д. А. Командный состав Войск ПВО Красной Армии в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941—1945 гг. — М., 2012. — С. 446—447.

Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Участники боёв на КВЖД
Военнослужащие ПВО Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции